Wadley (Alabama)
Wadley (Geórgia)

Desambiguações de topônimos